Сан-Себастьян-де-лос-Рейес:

 Сан-Себастьян-де-лос-Рейес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид.
 «Сан-Себастьян-де-лос-Рейес» — испанский футбольный клуб из одноимённого города.

См. также 
 Сан-Себастьян (значения)